<noinclude>
Шестако́ва — жіноча форма російського прізвища Шестаков.

Відомі носії 
 Шестакова Ніна Іванівна (1961) — українська співачка, народна артистка України (1997).
 Шестакова Тетяна Василівна (1932) — українська режисерка. Член Національної спілки кінематографістів України.